La dorade rose peut, selon les sources, désigner deux espèces de dorade :
Pagellus bogaraveo
Beryx decadactylus

Perciformes (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu